Hex (album), een extended-play uit 2018 van de Noorse Ina Wroldsen
 Hex (bordspel), een bordspel dat in 1952 op de markt kwam
 Hex (computerspel), een computerspel uit 1985
 Hex (film), een film uit 1973
 Hex (televisieserie), een televisieprogramma geproduceerd in 2004 en 2005
 Hex - the Legend of the Towers (eerder bekend als Hex), een madhouse in Alton Towers
 Heks (België), een plaats in België (oude schrijfwijze Hex)
 Hexadecimaal talstelsel, een getalsysteem met grondtal 16
 Uraniumhexafluoride
 HEX (roman), een roman van Thomas Olde Heuvelt uit 2013 en 2016